Jméno a příjmení Josef Vondráček má více nositelů:

 Josef Vondráček (herec) (1932–1991) – český herec
 Josef Vondráček (hokejista) (* 1953) – český hokejista
 Josef Vondráček (malíř) (1906–1983) – český malíř
 Josef Vondráček (režisér) (1934–2015) – český režisér